Florida puede referirse a:

Botánica 
  florida, nombre común de la planta Cardaria draba;

Cultura 
 El teatro Florida, en Algeciras, España;
 Grupo de Florida, agrupamiento informal de artistas de vanguardia de la Argentina;
 Florida, ballet  con coreografía de Marius Petipa y música de Cesare Pugni.

Islas 
 Islas Florida, grupo de islas en la Provincia Central de las Islas Salomón;

Localidades y divisiones administrativas 
Argentina
 Florida, localidad del partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires;
 Florida Oeste, localidad del partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires;
Bolivia
 Florida, provincia del departamento de Santa Cruz;
Brasil
 Flórida, municipio del estado de Paraná;
Chile
 Florida, comuna de la Región del Bío-Bío;
 La Florida, comuna de Santiago de Chile;
 Aeródromo La Florida, aeropuerto de la ciudad de La Serena;
Colombia
 Florida, municipio del Valle del Cauca;
Cuba
 Florida, municipio de Camagüey;
 Florida, localidad de Guantánamo;
España
 Florida Alta, barrio de Alicante;
 Florida Baja, barrio de Alicante;
 Florida de Liébana, municipio en la provincia de Salamanca;
Estados Unidos
 Florida, estado de los Estados Unidos;
 Florida City, localidad del estado de Florida;
 Florida, municipio en el condado de Parke, Indiana;
 Florida, pueblo del estado de Massachusetts;
 Florida, municipio en el condado de Yellow Medicine, Minnesota;
 Florida, aldea del estado de Misuri;
 Florida, pueblo en el condado de Montgomery, estado de Nueva York;
 Florida, villa en el condado de Orange, estado de Nueva York;
 Florida, villa en el condado de Henry, estado de Ohio;
Honduras
 Florida, municipio en el departamento de Copán;
México
 La Florida, fraccionamiento en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México;
 La Florida, colonia originada en la década de 1950 en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México;
Perú
 Distrito de Florida en la provincia de Bongará, Departamento de Amazonas;
Puerto Rico
 Florida, municipio;
 Florida, barrio en el municipio de San Lorenzo;
Uruguay
 Florida, departamento de Uruguay;
 Florida, capital del departamento homónimo;

Historia 
 Florida española, antigua colonia española en el actual territorio del estado de Florida;
 Las Floridas, nombre con el cual se conocían a las colonias de:
 Florida Oriental, antigua colonia primero británica y luego española en el actual estado de Florida;
 Florida Occidental, antigua colonia primero británica y luego española en el actual estado de Florida;
 La República de Florida, extinta nación promulgada por revolucionarios latinoamericanos y que se ubicaba en la península del mismo nombre;
 La República de Florida, extinta nación promulgada por sureños esclavistas durante la guerra civil americana y que se ubicaba en la península del mismo nombre;
 La República de Florida Occidental, nación creada por los estadounidenses entre los ríos Mississipi y Perdido;

Personas 
 Flo Rida, rapero estadounidense;
 Richard Florida, economista estadounidense;

Transporte 
Calles y avenidas
 Calle Florida, peatonal céntrica de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Avenida Florida, en Washington D.C., Estados Unidos.
Estaciones de ferrocarril
 Florida, estación de la línea B de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Estación Florida, estación ferroviaria (Línea Belgrano Norte) ubicada en la localidad de Florida Oeste, Argentina;
 Estación Florida, estación ferroviaria (Línea Mitre) ubicada en Florida, Argentina;
 Estación de Florida, estación del metro de Barcelona;

Barcos
 USS Florida , nombre de varios barcos de Estados Unidos;